Bockelberg ist der Name folgender Personen:
 Alfred von Vollard-Bockelberg (1874–1945), deutscher Offizier, General der Artillerie und Chef des Heereswaffenamtes
 Ernst Friedrich von Bockelberg (1727–1796), königlich preußischer Generalmajor 
 Friedrich von Bockelberg-Vollard (1851–1919), preußischer Landrat
 Heinrich Friedrich Philipp von Bockelberg (1802–1857), preußischer Diplomat ab 1841 Gesandter und bevollmächtigter Minister in München 
 Helmut von Bockelberg (1911–1996), deutscher Offizier, Steuerberater und Politiker (CDU), MdB

Siehe auch:
 Bokelberg
 Bokelberge